Лос Пинос Дос има више значења:

 Лос Пинос Дос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос Дос (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику